Vinni peut désigner :

 la commune de Vinni, une commune d'Estonie ;
 le bourg de Vinni, un bourg d'Estonie ;
 Vinni vald, un village d'Estonie situé dans la commune de Väike-Maarja du comté de Viru-Ouest.
 Øyvind Sauvik, un musicien norvégien plus connu sous son nom d'artiste de Vinni.